Friedrich Frese ist der Name folgender Personen

* Friedrich von Frese (Friedrich Christian Ernst von Frese; Fritz von Frese; 1801–1875), Generalmajor und Flügeladjutant König Georgs V. von Hannover
 Friedrich Frese (Politiker) (Heinrich Friedrich Frese; 1823–1874), deutscher Kaufmann und Abgeordneter im Spezial-Landtag für das Fürstentum Pyrmont